Katrin Gottschalk ist der Name folgender Personen:

* Katrin Gottschalk (Wirtschaftswissenschaftlerin) (* 1978), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin 
 Katrin Gottschalk (Leichtathletin) (* 1978), deutsche Ultraläuferin
 Katrin Gottschalk (Journalistin) (* 1985), deutsche Journalistin